Teliana Pereira era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Ljudmyla Kičenok.

In finale Irina-Camelia Begu ha sconfitto Tímea Babos con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Jelena Janković (secondo turno)
  Irina-Camelia Begu (campionessa)
  Mónica Puig (semifinale)
  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
  Julija Putinceva (ritirata)

 Tímea Babos (finale)
 Nao Hibino (quarti di finale)
 Naomi Ōsaka (quarti di finale)
 Teliana Pereira (primo turno)

Wild card 

  Maria Fernanda Alves (primo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)

 Jelena Janković (secondo turno)

Qualificate 

  Montserrat González (secondo turno)
  Réka Luca Jani (primo turno)
  Nadežda Kičenok (primo turno)

 Nadia Podoroska (primo turno)
 Valerija Solov'ëva (primo turno)
 Renata Zarazúa (primo turno)

Lucky loser 

  Martina Capurro Taborda (primo turno)
  Ljudmyla Kičenok (quarti di finale)

 Laura Pigossi (primo turno)
 Emily Webley-Smith (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Tennis Cup 2016
WTA Tour 2016